Anstatt steht für:
 Anstatt (Ort), Ort im Landkreis Tuttlingen, zu Seitingen-Oberflacht

Anstatt oder Anstett ist ein früher im Elsass gebräuchlicher männlicher Vorname, der von Eustasius, französisch Eustache abgeleitet ist:
 Anstatt Waldner von Freundstein (–1524), General unter Maximilian I.
 Louis Hermann Anstatt de Waldner de Freundstein (1731–1807), Maréchal de camp und Kommandeur des Deutschen Ordens

Anstatt ist der Familienname folgender Personen:
 Nadine Anstatt (* 1995), deutsche Fußballspielerin